Uno de los nuestros puede referirse a:

 Uno de los nuestros (película), el título en España de la película estadounidense Goodfellas; o
 Uno de los nuestros (programa de televisión), programa de La 1 de Televisión Española.